RFB steht als Abkürzung für:

 Redox-Flow-Batterie, ein Akkumulatortyp
 Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek Wittenberg
 Remote Framebuffer Protocol, ein Netzwerkprotokoll
 Rhein-Flugzeugbau, deutscher Flugzeugkonstrukteur
 Rohfußboden, ein Fachausdruck aus dem Bauwesen, siehe Fußboden #Definitionen im Bauwesen (Deutschland)
 Roter Frontkämpferbund, die paramilitärische Kampforganisation der KPD in der Weimarer Republik
 Kel-Tec RFB, ein US-amerikanisches Sturmgewehr
 Bahnhof Feldberg-Bärental nach DS 100

RFb steht für:
 KDStV Ripuaria Freiburg im Breisgau, katholische deutsche Studentenverbindung

RfB steht für:
 Rückstellung für Beitragsrückerstattung im Jahresabschluss eines Versicherers

Abkürzung